Adúriz (escrito Aduriz o Aduritz según la moderna ortografía vasca) es un apellido de origen vasco que puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Javier Adúriz (1948-2011): poeta argentino.
 Miguel Gutiérrez Adúriz (1950): escritor y esperantista español.
 Andoni Luis Aduriz (1971): cocinero español.
 Aritz Aduriz (1981): futbolista español.